Aceasta este lista celor 745 de comune din departamentul  Seine-Maritime , din Franța.

(CAR) Communauté d'agglomération Rouennaise, creată în 2000.
(CAH) Communauté d'agglomération Havraise, creată în 2001.
(CAE) Communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine, creată în 2000.
(CAD) Communauté d'agglomération de la région Dieppoise, creată în 2003.

Seine-Maritime